Ніж — знаряддя, інструмент для різання.
 Садовий ніж
 Консервний ніж
 Ніж для шаткування капусти — сікачка.
 Ніж з уламка коси — скісок.
 Ніж — різальна частина різних інструментів, апаратів, машин.
 Ніж м'ясорубки — робочий елемент м'ясорубки у вигляді зірочки із загостреними крайками.
 Ніж відвала — робоча частина бульдозерного чи грейдерного відвала, прикріплювана в його нижній частині.
 Ніж косарки — робоча частина різального апарата косарки.
 Ніж ковша — робоча частина крайки ковша.
 Ніж плуга — чересло.
 «Ніж» — модульний комплекс динамічного захисту третього покоління для танків українського виробництва.
 «Ніж» — югославський кінофільм 1999 року режисера Мирослава Лекича за однойменним романом Вука Драшковича.

Див. також 
  () — об'єднання московських живописців, що існувало в 1921—1923 роках.